Komáromi György
Komáromi György (1975) magyar színházi menedzser, főiskolai tanár
Komáromi György (2002) labdarúgó
Komáromy György
Komáromy György id. (1817–1872) százados az 1848/49-es szabadságharcban, majd a poroszországi magyar légió egyik vezetője
Komáromy György (1847 körül–1895) államvasúti felügyelő